

Cognomi 
 Alice Barbi (Modena, 1862 – Roma, 1948) – violinista e mezzosoprano italiana
 Ciccio Barbi, propriamente Alfio Francesco Barbi (Trofarello, 1919) – attore italiano
 Giuseppe Barbi (...–...) – calciatore italiano
 Mario Barbi (Moglia, 1951) – politico italiano
 Michele Barbi (Taviano di Sambuca Pistoiese, 1867 – Firenze, 1941) – filologo e letterato italiano
 Paolo Barbi (Trieste, 1919 – Napoli, 2011) – politico italiano
 Roberto Barbi (1965) – ex maratoneta italiano
 Vincent Barbi (1912-1998) – attore statunitense di origine italiana

Aziende 
 Carrozzeria Barbi – azienda costruttrice di autobus fondata nel 1905 in provincia di Modena

Altro 
 Capo Barbi – nome di un promontorio di Palmi
 Barbi – pesci d'acqua dolce della famiglia Cyprinidae 
 Barbie – Errata grafia del noto giocattolo

Pagine correlate 
 Barbie (disambigua)
 Barby